Erlaf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Erlaufboden, dal, Niederösterreich, 
 Erlauf (vattendrag), Niederösterreich, 

Robotskapade Österrikeförgreningar